Zwanen (vogels)

Vernoemd
 Zwaan (sterrenbeeld)
 Zwaan (beeld)
 Zwaan (dansprijs), jaarlijks uitgereikt door de VSCD
 Bijnaam van de Erasmusbrug in Rotterdam
 Zwaan (restaurant), een restaurant in Etten-Leur
 Bijnaam van de motoragenten van de Wegpolitie, een onderdeel van de Belgische federale politie

Achternaam
 Cees Zwaan (1928 - 1999), Nederlands sterrekundige